Just for the Record… — сборник (бокс-сет) американской певицы Барбры Стрейзанд, выпущенный в 1991 году на лейбле Columbia Records. На альбоме содержатся различные записи, сделанные Стрейзанд в разные периоды её карьеры с 1955 по 1988 годы. Альбом включает в себя множество выступлений на протяжении всей карьеры Стрейзанда, записанных между 1955 и 1988 годами. В нем также есть песня, взятая из ее первой студийной записи, кавер-версия песни Мака Гордона и Гарри Уоррена «You’ll Never Know». Другие треки были взяты из различных живых выступлений, телевизионных специальных программ и ее предыдущих альбомов из ее каталога.

Reception-wise, Just for the Record… получила положительные отзывы, в отношении ее всесторонности в своей общей карьере. С коммерческой точки зрения альбом был столь же успешным, став вторым бестселлером в США к 1994 году, когда было продано более 404 000 экземпляров. Он вошёл в Billboard 200 в Соединенных Штатах и достиг пика под номером 38; пластинка также была сертифицирована платиновой Ассоциацией звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA). В Нидерландах основные моменты из Just for the Record, сокращенной версии альбома, достигли пика под номером 72.

Список композиций

Just for the Record…

Highlights from Just for the Record

Чарты

Примечания

Ссылки 



Сборники Барбры Стрейзанд
Сборники Columbia Records
Бокс-сеты